Il singolare del torneo di tennis Abierto Tampico 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Indy de Vroome che ha battuto in finale Doroteja Erić 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Julia Cohen (secondo turno)
 María Irigoyen (semifinali)
 Chieh-Yu Hsu (quarti di finale)
 Doroteja Erić (finale)

 Jelena Pandžić (secondo turno)
 Indy de Vroome (Campionessa)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran (semifinali)
 Catalina Pella (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Tampico 2013